Kettlewell bezeichnet:

 Kettlewell (North Yorkshire), Dorf in England

Kettlewell ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Kettlewell (1907–1979), britischer Genetiker und Entomologe
 Danielle Kettlewell (* 1992), australische Synchronschwimmerin
 Henry Kettlewell (1876–1963), englischer Cricketspieler
 Ruth Kettlewell (1913–2007), englische Schauspielerin
 Stuart Kettlewell (* 1984), schottischer Fußballspieler